Смородиновая улица — название улиц в разных городах Российской Федерации, производное от растения смородина.

 Смородиновая улица — улица в Екатеринбурге; 
 Смородиновая улица — улица в Курске; 
 Смородиновая улица — улица в Ростов-на-Дону;
 Смородиновая улица — улица в Рубцовске; 
 Смородиновая улица — улица в Томске (Заварзино);
 Смородиновая улица — улица в Уфе.

См. также 
 Смородинов